Fortea ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Fortea (Daniel Fortea i Guimerà; 1878–1953), spanischer Gitarrist, Komponist und Gitarrenlehrer
 José Antonio Fortea Cucurull (* 1968), römisch-katholischer Priester und Exorzist